A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi harmatsúlyú versenyszámát augusztus 10-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág 
Selejtező

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

F066